La Kermesse de l'Ouest (Paint Your Wagon), comédie musicale de Broadway créée en  1951 sur un livret d'Alan Jay Lerner et une musique de Frederick Loewe
La Kermesse de l'Ouest (Paint Your Wagon), film musical américain de Joshua Logan (1969), adaptation de la comédie musicale.